Евфимий (Шутак) (1934—2000) — архиепископ Евфимий.
 Шутак, Мария — переводчик (языки: русский, немецкий, украинский); в частности, Генриха Гейне.

Примечания